Der Vorname steht für
Der Vorname (Komödie), französisches Theaterstück von Alexandre de La Patellière und Matthieu Delaporte
Der Vorname (2012), französische Kinoadaption des Theaterstücks
Der Vorname (2018), deutsche Neuverfilmung des französischen Films